Барбарис коротконожковый () — кустарник, вид рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает северо-западные районы Китая.

В культуре редок.

Ботаническое описание 
Кустарник с ребристыми побегами.

Листья колюче-зубчатые, бумагообразные, в молодости опушённые.

Цветки собраны в кисти длиной 2—4 см.

Ягоды яйцевидные, длиной 5—6 мм, шарлаховые.

Таксономия 
Вид Барбарис коротконожковый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Азии